Иван Болх — князь из потомства Мстислава карачевского, родоначальник Болховских, князей Болховского удела Козельского княжества.

Происхождение 
Существует два варианта отчества Ивана:
 Святославич — в этом случае он внук Святослава Титовича карачевского, правнук Тита козельского, участника сражения у Шишевского леса (1365);
 Андреевич (Андрианович) — этом случае его отцом мог быть:
 Андрей козельский  (ум.1339) — младший брат Тита козельского;
 Андрей (Андриан) — сын Тита козельского.

Около 1406 года литовцы разгромили Болховское княжество, а князья Болховские отъехали к великому князю Московскому на положение служилых князей.

Родовод Болховских князей до конца 15 века (по родословным книгам) выглядит так: Иван Болх — Иван Адаш — Александр — Василий — Роман.

Источники
 
 Болховські

Неидентифицированные Рюриковичи
Ольговичи
Болховские